Eisbruch steht für:

 Gletscherbruch, eine Spaltenzone in einem Gletscher
 Schneebruch, eine Unwetterfolge von Eisregen